Сезон 2010/2011 стал для «Ромы» 78-м в Чемпионате Италии. Весной команду купили американские акционеры. Президент римлян Розелла Сенси подала в отставку. Глава американцев Томас Ди Бенедетто стал новым президентом.

Посреди сезона за неудовлетворительные результаты был уволен главный тренер Клаудио Раньери. На его место был назначен бывший игрок команды Винченцо Монтелла. Как итог — лишь 6-е место в чемпионате. Однако это позволило квалифицироваться в еврокубки в следующем сезоне.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

10.700.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

6.950.000

Зима 

2.500.000

Общие убытки:10.700.000

Общая прибыль:9.450.000

Разница:1.250.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2010/2011
Рома